Abraham Asscher (1880-1950), diamantair en politicus
Abraham Asscher (1884-1926), opperrabbijn